Marcel Dutil (né en 1942), homme d'affaires québécois.
 Muriel Dutil (né en 1944), actrice québécoise.
 Yvan Dutil (?-), astrophysicien canadien.

Homonymie de patronyme